Турлі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північний захід від Парижа, 80 км на південь від Ам'єна, 26 км на південний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 68 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 176,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Турлі на сайті французького Національного інституту географії
 Турлі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Турлі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Турлі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Турлі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза